{{Музикален албум
| заглавие = Screaming for Vengeance
| тип = студиен
| обложка =
| автор = Judas Priest
| дата = януари–май 1982 г., Ibiza Sound Studios, Ибиса, Испания
| година = 17 юли 1982 г.
| жанр = Хевиметъл
| стилове = 
| времетраене = 38:42
| лейбъл = Columbia Records
| пореден = 8-и
| имена = Том Алом
| език = английски
| оценка         = * Allmusic 
| предишен албум = Point of Entry (1981)
| този албум = Screaming for Vengeance
| следващ албум = Defenders of the Faith (1984)
| сингли = <div>
 ''You've Got Another Thing Comin (Take These) Chains
 Electric Eye
</div>
}}Screaming for Vengeance''' е осми студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Албумът достига #11 място в британските класации и #17 място в класацията на Билборд (огормен успех в сравнение с предишните им албуми). Става златен по продажби (RIAA) на 29 октомври 1982 г., платинен на 18 април 1983 г. и двойно платинен на 16 октомври 2001 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Дейв Холънд – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Роб Халфорд, Кенет Даунинг и Глен Типтън.

Бонус песни от 2001 
 Prisoner of Your Eyes – 7:12
 Devil's Child (лайф) – 5:02

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1982 година